Врапчиште — топоним:
 Врапчиште — община в Республике Македонии;
 Врапчиште — село в Республике Македонии.